Такмичење у дисциплини скок мотком у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2013. у Гетеборгу је одржано 2. и 3. марта, у спортској дворани Скандинавијум.

Титулу освојену 2011. у Паризу, одбранио је Рено Лавилени из Француске.

Земље учеснице 
Учествовалло је 25 такмичара из 17 земаља.

  Хрватска (1)
  Кипар (1)
  Чешка (1)
  Данска (1)
  Финска (1)
  Француска (3)

  Немачка (3)
  Уједињено Краљевство (1)
  Грчка (1)
  Италија (1)
  Летонија (1)
  Пољска (2)

  Португалија (1)
  Русија (1)
  Словенија (2)
  Шведска (2) 
  Украјина (2)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2013. години 
Десет најбољих европских скакача мотком у дворани 2013. године пре почетка првенства (1. марта 2013), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)
{| class="wikitable"
|-
|1||Рено Лавилени ||5,94||24. фебруар || 1. СРЛ 
|-
|2||Бјерн Ото ||5,90||10. јануар|| 2. СРЛ
|-
|3|| Костадинос Филипидис ||5,83||31. јануар||3. СРЛ
|-
|4||Рафаел Холцдепе ||5,82||26. јануар|| 4. СРЛ 
|-
|5||Малте Мор  ||5,80||24. фебруар||5. СРЛ
|-
|6|| Јан Кудличка ||5,77||17. фебруар||7. СРЛ
|-
|7|| Хедрик Грубер ||4,75||24. фебруар||8. СРЛ
|-
|8|| Тобијас Шербарт ||4,75||24. фебруарр||=8. СРЛ
|-
|9||Сергеј Кучерјану ||4,70||25. јануар||14. СРЛ
|-
|10|| Валентин Лавилени||4,70||25. фебруар||=14. СРЛ
|}
Такмичари чија су имена подебљана учествују на ЕП 2013.

 Сатница 

 Освајачи медаља 

 Резултати 
 Квалификације 
Квалификациона норма за пласман у финале износила је 5,75 метара (КВ). Норму су испунила само двојица такмичара, а осталих 6 су у финале ушле према постигнутом резултату (кв''').

Финале 
Финале је одржано у 16,33.

Извори

Спољашње везе 
 Званични сајт првенства
 ЕП 2013. на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици у дворани 2013.
Скок мотком на Европском првенству у атлетици у дворани